Rykow () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Maximowitsch Rykow (vor 1745–nach 1806), russischer Pädagoge und Schriftsteller
 Alexander Wiktorowitsch Rykow (1892–1966), russischer Theaterkünstler
 Alexei Iwanowitsch Rykow (1881–1938), sowjetischer Politiker
 Pjotr Sergejewitsch Rykow (* 1981), russischer Schauspieler, Fernsehmoderator, Sänger und Model
 Wladimir Wladimirowitsch Rykow (* 1987), russischer Fußballspieler